Платенсе — многозначный термин:
 Платенсе — футбольный клуб из Висенте-Лопеса, Аргентина.
 Платенсе — футбольный клуб из Пуэрто-Кортеса, Гондурас.